Juwel steht für

 Juwel, einen geschliffenen Schmuckstein
 Juwel (Rebsorte), eine Rebsorte aus Baden-Württemberg
 Juwel (Zigarettenmarke), eine Zigarettenmarke in der DDR
 Société des Autos Juwel, einen ehemaligen belgischen Automobilhersteller
 Juwel (Kartoffelsorte), eine Kartoffelsorte
 Juwel (Album), ein Album der Band Frida Gold